Mel Watkins est un nom pouvant désigner:

Mel Watkins (1932-2020), économiste politique canadien
 (né en 1940), auteur et critique américain

Voir aussi

Watkins, Mel